Ташлы́к () — село в Нижнекамском районе Республики Татарстан, в составе Шингальчинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «ташлык» (каменистая земля; камнеломня, каменный карьер).

География 
Село находится в 14 км к югу от районного центра, города Нижнекамска.

История 
Село известно с 1678 года как деревня Ташлы Илга. В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. 

В начале XX века здесь функционировали мечеть, мектеб, водяная мельница, хлебозапасный магазин, 3 бакалейные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 963 десятины. 

До 1920  года село входило в Афонасовскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского, с 1921 года — Челнинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Челнинском, с 25 января 1935 года в Шереметьевском, с 1 февраля 1963 года в Челнинском, с 12 января 1965 года в Нижнекамском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, овощеводством, молочным скотоводством.

Объекты образования и культуры 
В селе действуют начальная школа, дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть (построена в 1922 году).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания

Литература 
 Ташлык // 

Населённые пункты Нижнекамского района